Instanz („abgeschlossene Einheit“, von lateinisch instantia) steht für:
 Instanz (Recht), ein Verfahrensabschnitt vor einem bestimmten Gericht
 ein Exemplar aus einer Menge gleichartiger Dinge
 Instanz (Computerspiel), in Online-Rollenspielen temporäre Kopien von „Dungeons“ für einzelne Spielergruppen
 eine zuständige Stelle bei Gerichten oder Behörden, siehe Zuständigkeit
 ein Element der Aufbauorganisation in der Organisationslehre, siehe Leitungsstelle
 in der Informatik allgemein für die konkrete Realisierung oder ein Exemplar eines Modells oder einer Ausführungsanweisung
 Objektinstanz: Ein Exemplar eines bestimmten Datentyps in der objektorientierten Programmierung
 Probleminstanz: Eine konkrete Eingabe, für die eine bestimmte Frage zu beantworten ist
 Programminstanz: Ein laufender Prozess eines Computerprogramms
 Tabelleninstanz (oder Datenbankinstanz), ein Konzept im Datenbankdesign
 Instanzen als Objekte in der Ontologie, siehe Ontologie (Informatik)
 Instanz eines Servers oder einer virtuellen Maschine

Siehe auch:
 Instanziierung
 Intermediäre Instanzen (Politik)
 Letzte Instanz